Верста́ (по древнему правописанию: връста) — русская единица измерения расстояния, равная пятистам саженям или тысяче пятистам аршинам, в метрической системе это 1066,8 метра. Исторически, мера сильно изменялась. 

Верста упоминается в литературных источниках XI века, в XVII веке окончательно сменила использование термина «поприще» в этом значении. В Польше использовалась мера длины «стая», равная русской версте. Квадратная верста (250 000 квадратных саженей) равна 1,13806224 км2. «Вёрстами» также назывались верстовые столбы на столбовых дорогах. В частности, от большой высоты этих столбов на дороге Москва — Коломенское, где стоял дворец Алексея Михайловича, пошло выражение «верста коломенская», от небывалые прежде версты.

История 
Величина версты неоднократно менялась в зависимости от числа саженей, входивших в неё (от 500 до 1001), и величины сажени. Были вёрсты: путевая — ею измеряли расстояния (пути) — и межевая — ею мерили земельные участки.

Уложением Алексея Михайловича 1649 года была установлена верста в 1 тысячу саженей. Наряду с ней в XVIII веке стала использоваться и путевая верста в 500 саженей, до Петра Великого — 700, а ещё прежде — 1000.

В «Общей метрологии» 1849 года издания упомянуто:

На Соловецких островах расстояния были отмерены верстовыми столбами в особых «соловецких вёрстах». Одна соловецкая верста равна окружности стен Соловецкого монастыря и составляет 1084 метра.

В словаре Брокгауза и Ефрона даётся два значения старинной версты: в 656 современных саженей и в 875 современных саженей. Что равняется: 656⋅1066,781/500 = 1399,616672 метра и 1866,86675 метра.

Из-за близости версты к 1 км эта единица продолжала применяться и после формальной отмены. Так 3 сентября 1942 года Сталин посылает Жукову следующее распоряжение (курсив Википедия) :

Положение со Сталинградом ухудшилось. Противник находится в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если Северная группа войск не окажет немедленной помощи. Потребуйте от командующих войсками, стоящих к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам. Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду. В самом Сталинграде авиации осталось очень мало. Получение и принятые меры сообщить незамедлительно

Этимология 
Слово общеславянское и образовано с помощью суффикса -т- от той же основы, что и слово вертеть. Первичное значение — «поворот плуга»; то есть это длина борозды (между поворотами плуга), которую вол может пройти в один раз, не утомляясь (ср. с определением ).

См. также 
 Старопольские меры длины
 Мерное колесо

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 
 
 Белобров В. А. Из чего свёрстаны вёрсты?.
 Белобров В. А. О протяжённости древнерусских дорог.
 Белобров В. А. Традиционная русская система мер длины. Краткое описание.
 Таблицы для перевода метрических (десятичных) мер в русские и русских — в метрические.

Единицы измерения расстояния
Русская система мер
Система мер в Великом княжестве Литовском
Старопольские меры длины